Amerikai Egyesült Államok
 South Hill (New York)
 South Hill (Virginia)
 South Hill (Washington)

 Anguilla
 South Hill (Anguilla)

 Egyesült Királyság
 South Hill (Cornwall)